French Open-mesterskabet i herresingle 2019 var den 118. turnering om French Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af French Open 2019 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 26. maj - 9. juni 2019, mens kvalifikationen afvikledes den 20. - 24. maj 2019.

Mesterskabet blev vundet af Rafael Nadal, som dermed vandt French Open-mesterskabet i herresingle for tredje år i træk og 12. gang i alt, og han blev dermed den første spiller i tennishistorien, der vandt 12 grand slam-titler i single ved samme grand slam-turnering, idet han dermed passerede Margaret Courts 11 Australian Open-titler i damesingle, og i en alder af 33 år og 6 dage blev han den tredjeældste vinder af titlen, kun overgået af Andres Gimeno (34 år 306 dage i 1972) og Ken Rosewall (33 år 220 dage i 1968). Det var den 11. grand slam-titel i herresingle i træk, der blev vundet af en spiller på 30 år eller ældre. Triumfen var Nadals 18. grand slam-titel i karrieren. I finalen, der varede 3 timer og 4 minutter vandt den andenseedede spanier med 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 over fjerdeseedede Dominic Thiem, der dermed tabte til Nadal i French Open-finalen for andet år i træk, men som i det mindste for første gang i deres indtil da fire opgør på gruset i Paris formåede at vinde et sæt mod "Rafa". Det var i øvrigt Nadals første sættab i en French Open-finale siden 2014. Efter at have tabt andet sæt bragte Rafael Nadal sig imidlertid hurtigt foran med 4-0 i tredje sæt ved at vinde 16 af sættets første 17 point, og han tabte ikke et eneste point i egen serv i sættet, der blot varede 20 minutter.

Rafael Nadal havde i semifinalen vundet med 6-3, 6-4, 6-2 over French Open-mesteren fra 2009, tredjeseedede Roger Federer, som deltog i French Open-mesterskabet i herresingle for første gang siden 2015, hvilket han havde offentliggjort efter sit nederlaget til Stefanos Tsitsipas i fjerde runde af Australian Open-mesterskabet i herresingle 2019. I den anden semifinale besejrrede Dominic Thiem den topseedede Novak Djokovic, der med en triumf i Paris for anden gang i karrieren ellers ville have kunnet kalde sig forsvarende mester i alle fire grand slam-turneringer, med 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5. Den kamp måtte imidlertid afbrydes ved stillingen 1-3 i tredje sæt på grund af regnvejr og blev først færdigspillet dagen efter, hvilket gav Nadal den fordel inden finalen, at hans semifinale havde været væsentlig kortere end Thiems, og at han kunne restituere hele dagen før finalen, mens østrigeren måtte spille de sidste 2½ sæt af sin semifinale. Det var første gang siden Australian Open 2013, at semifinalerne ved en grand slam-turnering i herresingle havde deltagelse af de fire højst seedede spillere, og det var 12. gang i alt – men første gang siden French Open 2012 – at både Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer var i semifinalen i en grand slam-turnering.

At semifinalerne bestod af de fire topseedede spillere var karakteristisk for en turnering, der generelt var blottet for større overraskelser. Dette blev bl.a understreget af, at alle de 10 højst seedede spillere nåede frem til ottendedelsfinalerne, hvilket ikke var sket ved en grand slam-turnering i herresingle siden Australian Open 1970.

Sjetteseedede Stefanos Tsitsipas blev den første græker i en French Open-ottendedelsfinale siden Lazaros Stalios i 1936.

Ivo Karlović blev i en alder af 40 år og 89 dage den ældste vinder af en kamp ved French Open-mesterskabet i herresingle, siden Torben Ulrich som 44-årig i 1973 vandt sin sidste kamp i turneringen, da Karlović i første runde besejrede Feliciano López med 7-6(4), 7-5, 6-7(6), 7-5. Han blev samtidig den ældste spiller, der vandt en grand slam-kamp i herresingle, siden ligeledes 44-årige Ken Rosewall ved Australian Open 1978, og han blev den første spiller over 40 år, der spillede en grand slam-kamp i herresingle, siden Jimmy Connors ved US Open 1992. Tilsammen var Karlović og López 77 år, hvilket var den højeste samlede alder på to modstandere en grand slam-kamp i den åbne æra, dvs. siden 1968.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg € 17.504.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på knap 10 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 15. april 2019 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q). 
Efter kvalifikationen gik i gang, meldte fem af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til fem lucky losere (market med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 20. maj 2019 (en uge før turneringens start) blev seedet i henhold til deres placering på ranglisten:

Følgende spillere ville være blevet seedet, hvis de ikke havde meldt afbud:

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Det første wildcard gik til den spiller, der opnåede flest point i ti franske turneringer på ATP Challenger Tour og ITF World Tennis Tour fra januar til midten af maj 2019, men allerede den 9. maj 2019 stod det klart, at denne konkurrence blev vundet af Grégoire Barrère.

Der blev som sædvanligt også uddelt wildcards til en amerikansk og en australsk spiller som følge af den gensidige aftale mellem FFT, USTA og Tennis Australia om at råde over et wildcard i hinandens grand slam-turneringer. Det amerikanske wildcard gik til Tommy Paul, som vandt "USTA Roland Garros Wild Card Challenge", der gik ud på at opnå flest point i grusbaneturneringerne på ATP Tour og ATP Challenger Tour i perioden 8. april - 5. maj 201. Tennis Australia valgte Alex Popyrin som modtager af det australske wildcard.

De sidste fem wildcards blev uddelt af FFT til yderlige fem franske spillere.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Lucky losers 

Fem af de direkte kvalificerede spillere meldte afbud til turneringen, efter at kvalifikationen var startet, hvilket gav plads til fem lucky losere fra kvalifikationen.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC). Kampene blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 20. - 24. maj 2019.

Værtslandet Frankrigs spillere gjorde det fremragende i første runde, hvor 11 af landets 12 deltagere i kvalifikationen, herunder samtlige 9 wildcard-spillere, gik videre til anden runde.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i damesingle 2019
 French Open-mesterskabet i herredouble 2019
 French Open-mesterskabet i damedouble 2019
 French Open-mesterskabet i mixed double 2019

Eksterne henvisninger 
 French Open

Noter 

French Open 2019
2019
ATP Tour 2019